Павел Зиновьев: Зиновьев, Павел Алексеевич (1843—1888) — пианист, педагог и музыкальный критик.
 Зиновьев, Павел Павлович (1932—2009) — советский партийный, государственный деятель, Первый секретарь Камчатского обкома КПСС в 1988—1990 гг.